Арсенат натрия — неорганическое соединение, соль щелочного металла натрия и мышьяковой кислоты с формулой NaAsO, бесцветные кристаллы, растворимые в воде, образуют кристаллогидрат; ядовит.

Получение 

 Растворение мышьяка в растворе едкого натра в присутствии окислителей:

 Сплавление триоксида мышьяка с щёлочью и нитратом натрия:

 Растворение пентаоксида мышьяка в концентрированной щёлочи:

 Разложение метаарсенита натрия:

 или его окисление:

Физические свойства 

Арсенат натрия образует бесцветные кристаллы.

Хорошо растворяется в воде с частичным гидролизом по аниону.

Образует кристаллогидрат NaAsO•12HO, который плавится в собственной кристаллизационной воде при 86,3°С.

Химические свойства 

 При нагревании кристаллогидрат теряет воду:

 В водных растворах поглощает углекислоту:

 С мышьяковой кислотой на холоде образует кристаллогидрат кислой соли:

 Вступает в обменные реакции:

 Является слабым окислителем:

Литература 
 
 

Натрия
Соединения натрия